Агой:

 Агой — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Агой — река в Туапсинском районе Краснодарском крае.
 Агой — гора в Краснодарском крае.